Brno steht für:

 Brno, Stadt im Okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Tschechien, siehe Brünn
 Brno (Jablonec nad Jizerou), Grundsiedlungseinheit in der Stadt Jablonec nad Jizerou, Okres Semily, Liberecký kraj, Tschechien
 Brno (Křivoklátská vrchovina) (718 m), zweithöchster Berg der Křivoklátská vrchovina, Tschechien
 Pik Brno (4110 m), Berg in der Gebirgskette Großer Kaukasus, Russland
 (2889) Brno, Asteroid des äußeren Hauptgürtels